15790 Keizan – asteroide areosecante
 Eddie Keizan – pilota automobilistico sudafricano